Jauca puede referirse a:

Lugares 
En España
 Jauca Alta, localidad del municipio de Serón, en la provincia de Almería.
 La Jauca, localidad del municipio de Caniles, en la provincia de Granada.